Суперкубок Англії з футболу 1981 — 59-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 серпня 1981 року між чемпіоном Англії «Астон Віллою» та володарем кубка країни «Тоттенгем Готспур».

Гра завершилася унічию 2:2 (по два голи забили Пітер Віт за «Астон Віллу» і Марк Фалко за «Тоттенгем»). За тогочасним регламентом змагання обидві команди стали володарями Суперкубка.

Матч

Деталі

Посилання 
Матч на footballsite.co.uk  

1981
Англія
Серпень 1981
1981 в англійському спорті